X — седьмой студийный альбом австралийской рок-группы INXS, вышедший 25 сентября 1990 года. Это третий подряд альбом INXS, продюсируемый Крисом Томасом. Альбом достиг 1-го места в Австралии, 5-го в США, 2-го в Великобритании, 5-го в Швейцарии и 10-го в Швеции. Американская ассоциация звукозаписывающих компаний присвоила альбому двукратный платиновый статус в 1997 году.

X сопровождался выходами синглов «Suicide Blonde», «Disappear», «By My Side», «Bitter Tears» и «The Stairs» (только в Нидерландах). «Suicide Blonde» содержит семпл игры ; в «Who Pays the Price» Масселуайт играет лично. Источником вдохновения для композиции «Suicide Blonde» послужила Кайли Миноуг. «Suicide Blonde», «Disappear» и «On My Way» звучат в комедии «Таинственное свидание» (1991).

В 2002 году вышла ремастированная версия альбома с ранее не издававшимися треками.

Название альбома 
Название альбома являет собой римскую цифру «10», знаменующую десятилетие с выхода первого альбома группы.

Список композиций 
Все композиции написаны Эндрю Фариссом и Майклом Хатченсом, кроме отмеченных

 «Suicide Blonde» — 3:53
 «Disappear» (Джон Фарисс, Майкл Хатченс) — 4:10
 «The Stairs» — 4:56
 «Faith in Each Other» (Джон Фарисс, Майкл Хатченс) — 4:09
 «By My Side» (Эндрю Фарисс, Maйкл Хатченс, Крис Томас) — 3:06
 «Lately» — 3:37
 «Who Pays the Price» — 3:37
 «Know the Difference» — 3:18
 «Bitter Tears» — 3:49
 «On My Way» — 2:56
 «Hear That Sound» — 4:05
Бонусы переиздания 2002 года
 «Waiting to Be Free» (Э.Фарисс) — 3:11
 «Deepest Red» — 3:24
 «Salvation Jane» (Demo) (Э.Фарисс) — 3:22
 «Who Pays the Price» (Demo) — 3:15
 «Dark of Night» (Demo) (Э.Фарисс) — 2:29

Чарты 

Альбом

Синглы

Участники записи 
 Майкл Хатчинс — вокал
 Кирк Пенгилли — гитара, саксофон, бэк-вокал
 Тим Фаррисс — соло-гитара
  — гитара, клавишные
 Гарри Гэри Бирс — бас-гитара
  — ударные, клавишные
  — губная гармоника

Примечания

Ссылки 

Альбомы, спродюсированные Крисом Томасом
Альбомы INXS
Альбомы, сертифицированные как мультиплатиновые Американской ассоциацией звукозаписывающих компаний
Альбомы на английском языке
Альбомы Австралии
Альбомы Atlantic Records
Альбомы Mercury Records